Terrien ist der Familienname von

 David Terrien, französischer Autorennfahrer
 Eric Terrien, französischer Stand-up-Paddler